Sorry – gruppo musicale statunitense
 Sorry – album dei White Lung del 2012
 Sorry – singolo dei The Easybeats del 1966
 Sorry – singolo di Grace Jones del 1976
 Sorry – singolo di Bic Runga del 1999
 Sorry – singolo di Madonna del 2006
 Sorry – singolo dei Buckcherry del 2007
 Sorry – singolo dei Madness del 2007
 Sorry – singolo di Ciara del 2012
 Sorry – singolo di T.I. del 2012
 Sorry – singolo di Naya Rivera del 2013
 Sorry – singolo di Rick Ross del 2015
 Sorry – singolo di Justin Bieber del 2015
 Sorry – singolo di Beyoncé del 2016
 Sorry – singolo dei Nothing but Thieves del 2017